Жибек Бергалиевна Сегизалиева (2 февраля 1925; , Гурьевская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахский нефтяник, оператор добычи нефти. Первый оператор нефтяного месторождения Доссор. Кавалер орденов «Ленина» и «Трудового Красного Знамени».

Биография 
Сегизалиева Жибек Бергалиевна родилась 2 февраля 1925 года в семье нефтяника.

В 1943 году Окончила школу ФЗО в Макате

В 1943 по 1976 годы помощник оператора, оператор нефтепромыслового управления Доссор

В 1953 по 1957 годы Член Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов

В 1959 по 1962 годы Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР

С 1976 года персональный пенсионер Республики Казахстана.

Сегизалиева Жибек 12 раз избиралась членом областного комитета партии, была неоднократно избрана делегатом съездов Компартии Казахстана, членом Республиканского Совета профсоюзов. Она — делегат Первого съезда женщин СССР.

Награды и звания 
 Награждена орденами «Ленина» и «Трудового Красного Знамени»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан)
 Медаль «За трудовое отличие» (СССР)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975)
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1985)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1995)
 Награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
 Является Почетным гражданином поселка Доссор, Макатского района, Атырауской области.

Литература 
 1. Книга «Нефтяная Энциклопедия Казахстана» Астана - 1999 год

Ссылки 
 1. ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ ПАМЯТЬ!Сегизалиева Жибек Бергалиевна

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Почётные граждане Атырауской области
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР